Dornen steht für:
 Dornen (Verfahren), ein umformendes Fertigungsverfahren
 deutscher Name der rumänischen Stadt Teiuș in Siebenbürgen

Dornen ist der Plural von
 Dorn (Botanik), eine Bildung der Oberfläche von Pflanzen anstelle eines Organs, verschieden von Stachel
 Dorn oder Dornenfortsatz, eine Vorwölbung der Nervenzelloberfläche, zumeist eine Postsynapse auf Dendriten

Siehe auch:
 Dorn
 Dornan